Monseigneur Duval peut désigner :
 Jean-Baptiste Théodore Duval (1824-1897), évêque de Soissons en 1889 ; 
 Joseph Duval (1928-2009), archevêque de Rouen de 1981 à 2003 ;
 Léon-Étienne Duval (1903-1996), archevêque d’Alger de 1954 à 1988.